W grupie C Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 znalazły się reprezentacje Holandii, Ukrainy, Austrii i Macedonii Północnej. Mecze tej grupy zostały rozegrane w dniach od 13 do 21 czerwca 2021 na Johan Cruyff ArenA w Amsterdamie i Arenie Narodowej w Bukareszcie. Do 1/8 finału awansowały reprezentacje Holandii, Austrii i Ukrainy, natomiast reprezentacja Macedonii Północnej zakończyła udział w turnieju.

Tabela 
Legenda:

Mecze 
Godziny rozgrywania meczów zostały podane według czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+2). W przypadku meczów w Bukareszcie podany jest również czas lokalny (EEST, UTC+3)

Austria – Macedonia Północna 

 Piłkarz meczu:
  David Alaba

Holandia – Ukraina 

 Piłkarz meczu:
  Denzel Dumfries

Ukraina – Macedonia Północna 

 Piłkarz meczu:
  Andrij Jarmołenko

Holandia – Austria 

 Piłkarz meczu:
  Denzel Dumfries

Macedonia Północna – Holandia 

 Piłkarz meczu:
  Georginio Wijnaldum

Ukraina – Austria 

 Piłkarz meczu:
  Florian Grillitsch

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Oficjalna strona internetowa 
 UEFA: Grupa C Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020